Marc de Beauvau-Craon (1679–1754), une personnalité de la noblesse française.
 Marc de Beauvau-Craon (1816–1883), un homme politique français du Second Empire.
 Marc de Beauvau-Craon (1911–1982), dernier prince de Beauvau-Craon.